E24 oder E 24 steht für:
 BMW E24, ein PKW-Modell
 Cushing-Syndrom, ICD-10-Code dieser Krankheit
 Europastraße 24, eine Fernstraße von Birmingham nach Ipswich in England
 HMS E24, ein britisches U-Boot
 eine Normreihe in der Elektrotechnik, für zum Beispiel Widerstände; siehe Widerstandsreihe

E24